Moluckbulbyl (Hypsipetes longirostris) är en fågelart i familjen bulbyler inom ordningen tättingar.

Utbreding och systematik 
International Ornithological Congress urskiljer sex underarter:
 H. l. platenae – Sangihe nordost om Sulawesi
 H. l. aureus – Togianöarna öster om Sulawesi
 H. l. harterti – Banggaiöarna öster om Sulawesi
 H. l. longirostris – Sulaöarna
 H. l. chloris – öarna Morotai, Halmahera och Bacan i norra Moluckerna
 H. l. lucasi – Obi i norra Moluckerna

Clements et al 2021 urskiljer underarterna platenae, aurea, chloris och lucasi var för sig som egna arter. Sedan 2016 urskiljer Birdlife International och naturvårdsunionen IUCN alla underarter som egna arter, det vill säga även harterti. 

Arterna i artkomplexet placeras ofta i släktet Alophoixus eller Thapsinillas, men genetiska studier visar att de är en del av Hypsipetes.

Status 
IUCN bedömer hotstatus för alla underarter (eller arter) var för sig, alla som livskraftiga, utom platenae som betraktas som akut hotad.

Noter

Externa länkar 

Bulbyler
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter i Indonesien